Lente, ook wel voorjaar, een van de vier seizoenen
 Lente (album), een album van de Nederlandse rapper Kevin
 Lente (Brusselmans), schilderij
 Lente (L.A. Ring), schilderij van Laurits Andersen Ring
 Lente (lied), een lied van Anouk uit 2018
 Lente (rivier), rivier in Toscane, Italië
 Lente (tijdschrift), weekblad voor jonge dames (1899–1904)
 Lente (Van Logteren), beeldhouwwerk